Перепись населения в Болгарии в 2011 году была проведена в период с 1 по 28 февраля. Это 17-я перепись населения в демографической истории Болгарии. Она протекает через применение двух методов сбора информации — электронный (1-9 февраля 2011) через онлайн-перепись в интернет и традиционный — через посещения кассиров и заполнение опросного листа формы (10-28 февраль 2011 года). Впервые в переписи населения Болгарии, проведенных через Интернет. По состоянию на 1 февраля 2011 населения в Болгарии составляет 7 364 570 человек. Женщины 3 777 999, или (51,3 %). Мужчины 3 586 571 или (48,7 %).

Результаты

Населённые пункты 
Распределение населенных пунктов в зависимости от размера их населения до 1 февраля 2011 года.:

Этнический состав 

Численность этнических групп по областях:

Доля этнических групп по областях (в %):

См. также 
 Население Болгарии

Примечания 

Переписи населения в Болгарии
Болг
2011 год в Болгарии